Łukasz Seweryn (ur. 26 października 1982) – polski koszykarz grający na pozycji rzucającego obrońcy lub niskiego skrzydłowego, czterokrotny mistrz Polski, reprezentant Polski (w kadrze Polski wystąpił trzykrotnie), po zakończeniu kariery zawodniczek trener koszykarski. Obecnie asystent trenera zespołu Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk.

Najlepszym jego sezonem był sezon 2001/2002. Wówczas występując w zespole Azotów Unii Tarnów, zdobywał przeciętnie 9,1 punktu na mecz.

Jest synem koszykarzy Janusza i Grażyny Sewerynów.

Osiągnięcia 
 Drużynowe
  Mistrz Polski (2010, 2011, 2012, 2013)
  Brązowy medalista mistrzostw Polski (2006, 2015, 2016)
 Finalista Pucharu Polski (2005)

 Indywidualne
 Najlepszy młody zawodnik PLK U–20 (2002 według Gazety)

 Trenerskie
 Mistrzostwo I ligi (2021 – jako asystent)

Statystyki

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie PLK
 
 Profil na eurobasket.com 
 Statystyki zawodnika
 Profil na pzkosz.pl

Polscy koszykarze
Polscy trenerzy koszykarscy
Koszykarze Anwilu Włocławek
Koszykarze Asseco Prokomu Gdynia
Koszykarze AZS Koszalin
Koszykarze Czarnych Słupsk
Koszykarze Polpaku Świecie
Koszykarze Stali Ostrów Wielkopolski
Koszykarze Unii Tarnów
Koszykarze Zagłębia Sosnowiec
Koszykarze Zastalu Zielona Góra
Koszykarze Znicza Pruszków
Koszykarze Korony Kraków
Koszykarze Hutnika Kraków
Urodzeni w 1982